MWS steht für:
 Maria-Ward-Schule, diverse Schulen
 Maus-Wut-Syndrom, siehe Mouse Rage Syndrome
 Max Weber Stiftung, deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland
 Motorweiterlaufschaltung, elektrische Schaltung im Kfz-Bereich
 MWS 45, DDR-Traktormodell
 Muckle-Wells-Syndrom, autoinflammatorische Erkrankung
 Multimedia Wireless System, drahtloses Funksystem für Multimedia-Anwendungen
 Mittelwertsatz der Differentialrechnung, in der Mathematik ein zentraler Satz der Analysis

mWS steht für:
 Meter Wassersäule, nicht-SI-konforme Einheit für den Druck

MW-S steht für:
 Southern Region (Malawi) (ISO-3166-2-Code), malawische Region

mws steht für:
 maple worksheet, Dateiendung für Maple-Dateien, siehe Maple (Software)
 Mwimbi-Muthambi (ISO-639-3-Code), regionale Variante von Meru (Sprache), Sprache der Meru (Volk)

Abkürzung